Ruslan și Ludmila  se poate referi la:

 un poem de Aleksandr Pușkin (1920)
 Ruslan și Ludmila (balet) de Adam Glușkovski, muzica de Friedrich Scholz (1821) 
 Ruslan și Ludmila (opera), operă rusă de Mihail Glinka după poemul lui Pușkin, (1842)
 Ruslan și Ludmila (film din 1914), regia: Piotr Ceardînin 
 Ruslan și Ludmila (film din 1938), regia: Ivan Nikitcenko
 Ruslan și Ludmila (film din 1972), regia: Aleksandr Ptușko